Balas, Balaș, Balás, Bălaş ou Balaš peut faire référence à :

Personnalités 
 Alexandre Ier Balas, roi de Syrie de -150 à -145 environ
  (1956-), pilote de rallye français
 , joueur de poker
 Guillaume Balas (1972-), est un homme politique français
 Iolanda Balaș (1936-2016), athlète roumaine
  (1894-1971), joueur de tennis
 Egon Balas (1922-2019), un mathématicien
 Viorel Bălaş (1951-), joueur de volley-ball
 Zdenko Balaš (1940-), rameur

Toponymes 
 , un village en Iran

Voir aussi 
 
 Balázs

Source de la traduction 

Homonymie